Royal Military College of Canada
 Rocky Mountain Construction, achtbaanbouwer uit Amerika
 RMC (automerk), een Australisch automerk
 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, voor registratie van voortijdig schoolverlaters
 Radio Monte Carlo, radiostation-corporatie in Frankrijk, Monaco en Italië
 RMC (Frankrijk), Frans radiostation van Radio Monte Carlo